
Termin -{R60}- ima više značenja.

 R-oznake, R60: Može smanjiti fertilitet
 R60 put (Južna Afrika), autoput